Роберт — мужское имя германского происхождения:

 Роберт, 1-й граф Глостер (ок. 1090—1147) — незаконнорожденный сын английского короля Генриха I, граф Глостер, полководец и руководитель партии сторонников императрицы Матильды.
 Роберт, герцог Шартрский (1840—1910) — герцог Шартрский, французский принц и военный.
 Роберт, граф де Мортен (ок. 1031—1095) — один из соратников и брат Вильгельма Завоевателя, активный участник нормандского завоевания Англии и 1-й граф Корнуолл.
 Роберт (ум. ок. 1093) — нормандский аристократ, граф д'Э, участник нормандского завоевания Англии.
 Роберт — католический церковный деятель XI-XII века, кардинал-священник церкви Святого Евсевия.
 Роберт (1277—1343) — король Неаполя и граф Прованса в 1309—1343 годах из Анжуйской династии
 Роберт — католический церковный деятель XI века.
 Роберт (1300—1315) — титулярный пфальцграф Бургундии (Франш-Конте) с 1303 года.
 
 
 
 
 Роберт V (ок.1225—1277) — граф Оверни с 1247 и граф Булони с 1265 года. 
 Роберт VII (ок. 1282—1325) — граф Оверни и Булони с 1314 года.
 Роберт Беллемский (1052—1131) — англонормандский аристократ, крупнейший и наиболее влиятельный барон Нормандии. 
 Роберт Вюртембергский (1873—1947) — принц Вюртембергский, офицер германской армии.
 Роберт Гроссетест (ок. 1170—1253) — основатель оксфордской философской и естественнонаучной школы, теоретик и практик экспериментального естествознания.
 Роберт Датчанин (между 967 и 974—1037) — архиепископ Руана с 989 года и граф Эврё с 996 года.
 Роберт Дьявол (ок. 1000—1035) — граф Иемуа в 1026—1027 годах, герцог Нормандии с 1027 года.
 Роберт Жюмьежский (ум. ок. 1070) — архиепископ Кентерберийский в 1051—1052 гг., представитель нормандского элемента в высшем духовенстве англосаксонской монархии.
 Роберт Кеттонский (ок. 1110—ок. 1160) — английский теолог и арабист-переводчик.
 Роберт Молемский (1028—1111) — католический святой, основатель ордена цистерцианцев.
 Роберт Рудланский (ум. 1088) — нормандский рыцарь, один из первых англонормандских баронов, начавших экспансию в Уэльсе. 
 Роберт Сильный (ок. 820—866) — граф Тура, граф Блуа и граф Анжу, граф Отёна, Невера и Осера, граф Парижа в (860-е — 866) годах, маркиз Нейстрии в (861 — 866) годах.
 Роберт Тарентский (1299/1319—1364) — князь Таранто, король Албании, князь Ахеи, титулярный император Константинополя.

Фамилия 
 Роберт, Даниэл (1982—2010) — бразильский футболист, нападающий.
 Роберт, Карл (1850—1922) — немецкий филолог-классик и археолог, преподаватель.
 Роберт, Рихард (1861—1924) — австрийский пианист, композитор и музыкальный педагог.
 Роберт-Хансен, Эмиль (1860—1926) — датский виолончелист, композитор и дирижёр.

Другое 
 Роберт — маленький ударный кратер в юго-восточной части Моря Ясности на видимой стороне Луны.
 Роберт (кукла) — тряпичная кукла, согласно городской легенде, способная говорить и двигаться.
 Роберт (фильм) — британский художественный фильм 2015 года, режиссёр Эндрю Джонс.
 Роберт (премия) — одна из основных кинопремий Дании. Вручается ежегодно с 1984 года.
Роберт (остров, Парасельские острова) — остров парасельских островах.

См. также 
 Бобби
 Его звали Роберт
 Робер
 Роберта
 Робертс